Klaus Schmidt (1943) osztrák matematikus
Klaus Schmidt (1953–2014) német régész
Klaus Schmidt (1967) osztrák labdarúgó